Okręty US Navy o nazwie USS „Orca”

 Pierwszy USS K-3 (SS-34) był okrętem podwodnym. W służbie w latach 1914-1923. Nosił nazwę „Orca” w czasie budowy, do momentu przemianowania na K-3 w 1911 roku. 
 Drugi USS „Orca” (SP-726) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1918.
 USS „Sand Lance” (SS-381) był okrętem podwodnym, który był w służbie w latach 1943-46 i w 1963 roku. Przed położeniem stępki planowano, że będzie nosił nazwę USS „Orca” (SS-381), następnie jego nazwa 5 września 1942 roku została zmieniona na USS „Ojanco”, aż w końcu zmieniono ją na USS „Sand Lance” 24 września 1942 roku.
 USS „Orca” (AVP-49) był tendrem wodnosamolotów. W służbie w latach 1944-1947 i 1951-1960.

Orca